Calderón är ett spanskt efternamn.

Personer med efternamnet 
Armando Calderón Sol, tidigare president i El Salvador
Clímaco Calderón, colombiansk president 
Felipe Calderón, mexikansk president
Francisco García Calderón, peruansk president
Frieda Kahlo y Calderón (1907–1954), mexikansk konstnär
José Calderón (född 1981), spansk basketspelare
José Antonio Reyes Calderón (1983–2019), spansk fotbollsspelare
Miguel Calderon Gomez (född 1950), kubansk basketspelare
Pedro Calderón de la Barca (1600–1681), spansk dramatiker
Ramón Calderón, spansk fotbollsklubbledare
Serafín Estébanez Calderón, spansk författare 
Serapio Calderón, peruansk president

Spanska efternamn